Francières puede referirse a: 

 Francières, comuna francesa situada en Oise.
 Francières, comuna francesa situada en Somme.